Хидашели — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Хидашели, Евгений Тарасович (1903 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Хидашели, Тина (род. 1973) — грузинский государственный и политический деятель.
 Хидашели, Шалва Васильевич (1911—1994) — советский и грузинский учёный в области философии.